Sasonow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gennadjewitsch Sasonow (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Michailowitsch Sasonow (1897–1955), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Alexei Andrejewitsch Sasonow (* 1953), russischer Diplomat 
 Dmitri Petrowitsch Sasonow (1868–1933), russischer Generalleutnant 
 Nikolai Petrowitsch Sasonow (1907–1965), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Saba Sasonow (* 2002), georgischer Fußballspieler
 Sergei Dmitrijewitsch Sasonow (1860–1927), russischer Diplomat und Außenminister
 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Sasonow (1935–2002), russischer Mathematiker